Franciaország
Saint-Vivien, település Charente-Maritime megyében
Saint-Vivien, település Dordogne megyében